Pojkarna kan syfta på:

 Pojkarna – barn eller tonåringar (13-19) av manligt kön, se pojke
 Pojkarna (roman) – en ungdomsroman av Jessica Schiefauer utgiven 2011
 Pojkarna (film) – en svensk film från 2016 i regi av Alexandra-Therese Keining
 Pojkarna från Brasilien –  en bok skriven av Ira Levin
 Pojkarna från Brasilien (film) – en brittisk-amerikansk thrillerfilm från 1978